Les élections régionales en Bade-Wurtemberg () sont organisées tous les cinq ans dans le Land de Bade-Wurtemberg, sauf en cas de dissolution anticipée, afin de désigner les députés régionaux qui siègent au sein du Landtag.

Résumé

Notes et références